Les langues mandées sont une branche de la famille de langues nigéro-congolaises. Elles sont parlées par plus de 30 millions de locuteurs, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Et très légèrement à l’extrême nord du Bénin, du Libéria et de la Sierra Leone, à l’est de la Guinée-Bissau mais les langues mandées y sont très minoritaires.

Cette famille comprend notamment l'ensemble des langues mandingues, qui présentent un continuum linguistique et dont mêmes les variantes les plus éloignées restent mutuellement intelligibles : le bambara (bamanakan), le dioula (dioulakan), le malinké de l’Est, de Kita et de l’Ouest (maninka), le mandinka (mandingue, mandingo), le kagoro, etc., ainsi que d’autres langues telles que le kpèllé, le soninké et bozo, le mendé, le soussou le jalonké, et le san, etc.

Étymologie 
Le terme « mandé » fait référence à l'ancien Empire du Mali d'où ces langues sont supposées provenir. Il s'agit d'une construction de savants européens, initiée en 1854 par le missionnaire allemand Sigismund Koelle dans son . Il y mentionne treize langues sous le titre « North-Western High-Sudan » ou « mandenga ». « Mandé » provient d'une segmentation erronée du terme « mandenka », « habitant du pays Manden » (Koelle a analysé -nka comme le suffixe, alors que le suffixe signifiant « habitant » est simplement -ka).

Histoire 
L’extension actuelle des langues mandées résulte du mouvement de la population vers le sud lors du dessèchement du Sahara dès le quatrième millénaire avant Jésus-Christ, et plus tard, de l’expansion de l’Empire du Mali par les conquêtes de l’empereur Soundiata Keïta au  et du rôle considérable joué depuis des siècles par les Mandingues dans les circuits commerciaux ouest-africains.

Classification externe 
Les langues mandées ne partagent pas les traits morphologiques les plus caractéristiques des langues nigéro-congolaises, comme le système de classes nominales. Leur place dans cette famille est ainsi régulièrement remise en question.

Classification interne

Historique 
Le premier véritable essai de classification des langues mandées est effectué en 1901 par le linguiste français Maurice Delafosse. Il distingue deux groupes : l'un au nord qu'il nomme mandé-tan et l'autre au sud qu'il nomme mandé-fu. Cette distinction provient de l'usage qui est fait par les langues du nord du terme tan pour le nombre dix, alors les langues du sud utilisent le terme fu.

En 1924, Louis Tauxier note que cette distinction n'est pas fondée et qu'il existe au moins un troisième sous-groupe qu'il nomme mandé-bu. Ce point de vue est repris en 1953 par André Prost, qui propose de séparer les langues des groupes est et sud des langues du groupe sud-ouest. Le principe d'une séparation en trois groupes est également soutenu par William Welmers, qui publie en 1958 une étude basée sur la méthode glottochronologique. Il y sépare les langues en trois sous-groupes : nord-ouest, sud et est. C'est cette classification que suit Joseph Greenberg en 1963 dans The Languages of Africa. Long (1971) et G. Galtier (1980) retiennent également, malgré des différences notables, une classification en trois groupes.

La classification de R. Kastenholz (1997) comprend quatre sous-ensembles, regroupés deux par deux : est et sud-est d'une part, sud-ouest central (le plus important, incluant notamment toutes les langues mandingues) et nord-ouest d'autre part.
Une des classifications les plus récentes est celle de Valentin Vydrine (2009). Elle est faite à partir de la méthode glottochronologique de Maurice Swadesh et les résultats sont très proches de ceux obtenus par R. Kastenholz. En plus de cela, cette classification a l'avantage de présenter les distances chronologiques entre les principales langues du groupe.
La classification la plus récente de la famille mandé est celle de V. Vydrin et se base sur la méthode de la « glottochronologie améliorée » de Sergei Starostin. Selon cette classification, la profondeur de la famille mandé est d'environ 5300 ans, et ses deux grandes branches sont ouest (groupes mandingue + mokolé + vaï-kono + jogo ; sud-ouest + sosso-dialonké; soninké-bozo; bobo ; samogho) et sud-est (sud : dan, guro, tura, yaure, mano, wan, mwa, beng, gban ; est : san, bisa, busa + boko + bokobaru, kyenga, shanga).

Sous-groupes 
Si la division de la famille linguistique en macro-groupes fait débat, l'existence d'ensembles de petite taille bien différenciés est relativement consensuelle. La plupart des auteurs s'accordent ainsi à distinguer onze sous-groupes de langues mandées :
 Le groupe mandingue est l'ensemble le plus important, tant en nombre de locuteurs que dans son extension géographique. Il s'agit d'un continuum linguistique qui ne permet pas de tracer de limites claires entre les langues et explique une certaine tendance à considérer toutes les variétés mandingues comme des dialectes d'une seule et même langue. Les principales langues mandingues sont le bambara au Mali, le dioula en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, le mandinka au Sénégal et en Gambie et le maninka en Guinée et au Mali. La parenté entre le groupe mandingue et les groupes mokolé et vaï-kono est établie et l'ensemble de ces langues est parfois appelé « grand mandingue ».
 Le groupe mokolé rassemble plusieurs langues minoritaires de Guinée (mikhiforé, kakabé, lélé), ainsi que le koranko, également parlé en Sierra Leone. Les locuteurs de ces langues occupaient certainement des espaces bien plus vastes il y a quelques siècles, notamment dans le Fouta-Djalon avant la conquête peule.
 Le groupe vaï-kono comprend le vaï, au Liberia et en Sierra Leone, et le kono, en Sierra Leone.
 Le groupe djogo-djéri est très dispersé et ne comprend que quelques milliers de locuteurs. Le djogo (ou ligbi) est parlé en Côte-d'Ivoire et au Ghana, le djéri (ou djéli) en Côte-d'Ivoire et le blé (ou djalkouna) dans un seul village au Burkina Faso.
 Le groupe soussou-dialonké comprend deux langues souvent considérées comme les dialectes d'une même langue. Le soussou est parlé en Guinée (c'est l'une des trois langues nationales), ainsi qu'en Sierra Leone. Le dialonké (ou yalunka) est bien plus minoritaire et dispersé, à la frontière entre le Sénégal, le Mali et la Guinée, ainsi qu'à la frontière entre ce pays et la Sierra Leone.
 Le groupe sud-ouest rassemble notamment le mendé, parlé en Sierra Leone, et le kpèllé, parlé au Liberia et en Guinée, ainsi que plusieurs langues minoritaires de ces trois pays (loko, gbandi, loma).
 Le groupe soninké-bozo. Le soninké est la langue de l'Empire du Ghana, aujourd'hui principalement parlée au Mali et dans le sud-est du Sénégal. Le bozo est un ensemble de dialectes maliens relativement proches.
 Le groupe bobo ne comprend qu'une seule langue, le bobo, parlée dans l'ouest du Burkina Faso.
 Le groupe samogho rassemble des langues assez divergentes parlées des deux côtés de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso.
 Le groupe sud comprend le dan (ou yacouba), parlé en Côte-d'Ivoire et au Liberia, ainsi que plusieurs autres langues ivoiriennes de moindre importance.
 Le groupe est se trouve clairement isolé géographiquement des autres groupes. Il comprend deux langues du Burkina Faso, le samo et le bissa, ainsi que l'ensemble des parlers boussa, parlés à la frontière entre le Bénin et le Nigeria.

Arbre généalogique

Répartition géographique 

Les langues mandées sont parlées dans les pays suivants :

 Gambie
 Mali
 Mauritanie
 Côte d'Ivoire
 Guinée-Bissau
 Guinée
 Sierra Leone
 Sénégal
 Liberia
 Burkina Faso
 Bénin

Écriture 
L’écriture n’ko, développée par Souleymane Kante pour les langues mandé, est largement utilisée en Guinée, mais aussi dans les autres pays ayant une population mandingue importante.

L'écriture winanckôkrousè, très peu connue, a été développée par l'Ivoirien Dr. Souleymane Chérif alias Dr. Biyayaibe Nbasolômon Bamba. Le Winanckôkrousè est aussi adaptable à toute langue africaine.

Liste des langues 

 Bambara
 Bissa
 Bobo
 Busa
 Dan
 Dioula
 Gbande
 Zialo
 Gbande
 Marka
 Dafing
 Huela
 Dyalonke
 Khassonké
 Kono
 Koranko
 Kpelle
 Koyaka
 
 Loko
 Loma
 Mahou
 Malinké de Kita
 Malinké de l’Est
 Malinké de l’Ouest
 Mano
 Mwan
 Numu
 Samo
 Soninké
 Soussou
 Sya
 Vaï
 Wan.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie 
 Delafosse, Maurice (1901) Essai de manuel pratique de la langue mandé ou mandingue. Paris, Leroux, 304 p.
 Delafosse, Maurice (1904), Vocabulaires comparatifs de plus de soixante langues ou dialectes parlés à la Côte d'Ivoire et dans les régions limitrophes, avec des notes linguistiques et ethnologiques. Paris, Leroux. 285 p.
 Greenberg, Joseph H. (1963), The Languages of Africa, International Journal of American Linguistics, 29, 1, part 2.
 Greenberg, Joseph H. (1966), The Languages of Africa (2nd ed. avec additions et corrections), Bloomington, Indiana University.
 Nazam HALAOUI, Kalilou TERA, Monique TRABI (1983) Atlas des langues mandé-sud de Côte d'Ivoire, Abidjan, ACCT-ILA.
 Vydrin, Valentin, On the problem of the Proto-Mande homeland, Вопросы языкового родства – Journal of Language Relationship, 1, 2009, .
 Welmers, William E.(1971), Niger-Congo, Mande. In Linguistics in Sub-Saharan Africa (Current Trends in Linguistics, 7), Thomas A. Sebeok, Jade Berry, Joseph H. Greenberg et al. (eds.), 113–140, The Hague, Mouton.

Articles connexes 
 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues nigéro-congolaises
 Langues par zone géographique
 Langues en Afrique
 Langues au Bénin
 Langues au Burkina Faso
 Langues en Côte d'Ivoire
 Langues au Mali
 Langues au Sénégal
 Langues en Gambie
 Langues en Guinée
 Langues en Guinée-Bissau
 Langues au Nigeria
 Langues en Sierra Leone
 Langues au Liberia

Liens externes 
 
 Site de la linguistique mandé

Langue au Bénin
Langue au Burkina Faso
Langue en Côte d'Ivoire
Langue en Gambie
Langue en Guinée
Langue en Guinée-Bissau
Langue au Liberia
Langue au Mali
Langue au Nigeria
Langue au Sénégal
Langue en Sierra Leone
Langue nigéro-congolaise